Ханево — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Ханево — село в Шекснинском районе.

Московская область 
 Ханево — деревня в Волоколамском районе.
 Ханево — деревня в Можайском районе.

Псковская область 
 Ханево — деревня в Барутской волости Новоржевского района.
 Ханево — деревня в Макаровской волости Новоржевского района.
 Ханево — деревня в Опочецком районе. (Глубоковская волость)
 Ханево — деревня в Себежском районе. (Красноармейская волость)